En la mitología griega, Menecio (en griego antiguo Μενοίτιος/Menoítios) es el nombre de varios personajes.

 Menecio, un titán, hijo de Jápeto y Clímene o Asia, y hermano por tanto de Atlas, Prometeo y Epimeteo. Murió alcanzado por un rayo que le lanzó Zeus en la Titanomaquia y fue encerrado en el Tártaro.
 Menecio, hijo de Áctor y Egina, hermanastro de Éaco y marido de Polimela, con quien fue padre de Patroclo. Vivió en Opunte y formó parte de la expedición de los Argonautas. Algunas versiones afirman que su madre era Damocrateia, una hija de Egina, y en lugar de Polimela llaman a su esposa Esténela o Periapis. Cuando Patroclo mató durante unos juegos al hijo de Anfidamante, Menecio huyó con él a la corte de Peleo en Ftía, donde fue educado. Menecio fue amigo de Heracles.
 Menecio o Menetes, un hijo de Ceutónimo, guardián de los rebaños de Hades.

Referencias

Bibliografía